José Luis García Raya (1941-2009), un polític socialista andalús.
 José Luis García Rúa (1923-), un filòsof anarquista asturià.
 José Luis García del Pozo (1991-), més conegut com a Recio, és un futbolista andalús.